Francisco Márquez puede referirse a:

 Francisco Márquez (1834-1847), uno de los seis cadetes del Heroico Colegio Militar - conocido como los Niños Héroes;
 Francisco de P. Márquez y Roco (1816-1886), brigadier y marino científico español;
 Francisco Márquez Villanueva (1931-), profesor y crítico literario - especialista en el siglo de Oro;
 Alberca Olímpica Francisco Márquez, en la Ciudad de México, México;
 Francisco Márquez (1981-), director de cine y guionista argentino;
 Francisco Márquez, localidad en Sonora, México.